Kurfürstin Sophie Dorothea ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1666–1726), durch Heirat Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg
 Sophie Dorothea von Hannover (1687–1757), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg

siehe auch:
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636–1689), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg